Decker kan syfta på:

Geografi
 Decker, Indiana

Personer
 Brooklyn Decker
 Carol Decker
 Cornelis Gerritsz Decker
 Karl von Decker
 Pierre de Decker

Se även 
 Black & Decker
 Decker Glacier
 Decker Lake